John Broome kan syfta på:

* John Broome (1738–1810), amerikansk köpman och politiker
 John Broome (1913–1999), amerikansk serieskapare
 John Broome (född 1947), brittisk filosof och nationalekonom
 John L. Broome (1824–1898), amerikansk militär